Липовский — фамилия и название нескольких населённых пунктов:

 Липовский, Александр Лаврентьевич (1867—1942) — российский историк литературы, педагог и общественный деятель; один из авторов «ЭСБЕ».
 Липовский, Давид Евсеевич (1920—1985) — советский учёный в области механики летающих аппаратов.
 Липовский, Нохем (1874—1928) — еврейский публицист, драматург, переводчик.
  (1924—1997) — доктор медицины, польский психиатр, историк.

Топонимы 
 Липовский — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Липовский — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Липовский — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Липовский (станция) — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 Липовский сельский округ
 Липовский сельсовет
 Липовская
 Липовское